Pfordt ist der Name von:
 Pfordt (Schlitz), Stadtteil von Schlitz im Vogelsbergkreis, Hessen

Pfordt ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Pfordt (1900–1957), saarländischer Politiker
 Maria Pfordt (* 1949), Bürgermeisterin der Stadt Bergheim im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Fort (Begriffsklärung)
 Forth